Това е списък на топонимите (ороними, хидроними, регионими и ойконими) в Егейска Македония, Беломорска Тракия и Одринска Тракия, използвани от българското население в тези области и на техните съвременни официални гръцки и турски съответствия, предвид извършената смяна на топоними в Гърция.

 Списъкът не взима предвид етимологията на топонима (била тя от гръцки, турски, български или друг език), а културната среда, в която топонимът се използва. Така например Палиор се приема за български топоним, въпреки гръцкия си произход, а Доган Хисар също се смята за български топоним, въпреки турската си етимология.
 Предикатът български принципно означава, че в селището е имало или има българско население.
 Списъкът не разглежда хронологично топонимите, т.е. не показва сменените топоними след влизането на двете области в границите на Гърция. Или днешните официални гръцки имена в някои случаи са хронологично успоредни и дори значително по-стари от българските топоними.
 Съвременните гръцки топоними се дават във варианта им на димотики и съответната транслитерация на новогръцкото произношение на български.
 Имената на демите и общините, които на гръцки са в генитив, се дават в номинатив.
 Някои от селищата географски принадлежат на Епир, а не на Македония, но административно са включени в областнаединица Костур.

Беломорска (Егейска) Македония и Тракия 
 Подробна карта и данни за българските селища в Беломорска Тракия и Егейска Македония

Ороними

Хидроними

Регионими

Ойконими 

 Карта на българските топоними в Егейска Македония и Беломорието

Одринска (Източна) Тракия

Ойконими в Източна (Одринска) Тракия

Топоними в Източна (Одринска) Тракия

Бележки 

  списък от (гръцки) Национална документационен център (EKT) 
 Стефан Младенов История на българския език. Прев. и ред. Иван Дуриданов от нем. изд. 1929. С., БАН, 1979. 412 с.
 Стефан Младенов Принос към изучаване на българските говори в Източна и Западна Тракия. 1935 г.
 Българска топонимия в Одринска Тракия
 
 Любомир Милетич, Разорението на тракийските българи

Егейска Македония
Западна Тракия
Източна Тракия
Български топоними